Bere steht für:
 Mashava, Bergwerksort in Simbabwe
 Bere oder Beer, Weiler im Parish Aller (Somerset) in Großbritannien
 Bere (Devon) in der Nähe des Ortes North Tawton am Fluss Taw in Großbritannien 
 Bere Island, Insel in der Bantry Bay im Süden Irlands
 Bere (Zorge), Zufluss der Zorge in Thüringen
 Bere (Getreide), eine alte Gerstensorte, die nur noch auf Orkney und in kleinerem Umfang ein paar anderen schottischen Inseln angebaut wird. 
 Bere (Patriziergeschlecht), Lüneburger Patriziergeschlecht

Bere oder  Béré ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Bere († 1434), Ratsherr und Bürgermeister in der Hansestadt Lüneburg
 Jason Bere (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler

 Ludeke Bere († 1488), Ratsherr in Lübeck
 Maternus Bere (* 20. Jh.), Milizionär und Kriegsverbrecher aus Osttimor
 Paul Béré (* 1966), burkinischer Jesuit
 Rennie Montague Bere (1907–1991), britischer Bergsteiger, Naturforscher und Naturschützer

Béré steht für:
 Béré, ein Departement und eine dasselbe Gebiet umfassende Gemeinde in Burkina Faso
 Béré (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste

Siehe auch:
 Beere
 Behre